Bobby Solo – cantautore italiano
 Bobby Solo – album del 1964
 Bobby Solo – album del 1982